Rissani, ancien nom de la commune urbaine marocaine Moulay Ali Chérif, dans la province d'Errachidia
 Er-Rissani, une commune rurale marocaine de la province d'Errachidia, parfois appelée juste Rissani

Homonymie de toponyme